Красный Май:

Россия 
 Красный Май — посёлок в Павловском районе Алтайского края.
 Красный Май — село в Чарышском районе Алтайского края.
 Красный Май — хутор в Корочанском районе Белгородской области.
 Красный Май — хутор в Медвенском районе Курской области.
 Красный Май — выселок в Горномарийском районе республики Марий Эл.
 Красный Май — деревня в Шахунском районе Нижегородской области.
 Красный Май — посёлок в Белинском районе Пензенской области, упразднён в 1988 г.
 Красный Май — посёлок в Скопинском районе Рязанской области.
 Красный Май — посёлок в Кашинском районе Тверской области.
 Красный Май — посёлок в Удомельском районе Тверской области.

См. также 
 Красный Май — социальный кризис во Франции, вылившийся в демонстрации, массовые беспорядки и всеобщую забастовку.
 «Красный Май» — стекольный завод в посёлке Красномайский  Вышневолоцкого городского округа